Título dos Governantes do Ducado de Castro (1537-1649);
 Título da Casa Real das Duas Sicílias, usado por membros de um ramo junior;

Desambiguação